EDSA, de rondweg van Manilla; 
 European Down Syndrome Association, een koepelorganisatie voor organisaties voor kinderen met het syndroom van Down.